Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин состоялся с 17 по 23 ноября 2011 года в Заутеланде. Нина Хукман и Агита Мартерере набрали по 13 очков. Нина Хукман в восьмой раз чемпионом Голландии, так как Агита Мартерере отказалась сыграть дополнительный матч (барраж) в быстрые шашки. Третьей стала У Мэйчжи.

Отбор 
Четыре лучших игрока чемпионата 2010 года попали на чемпионат автоматически. Из двух групп полуфинала выходили в финал 1-3 места.
От путевок отказились Карлейн Оверес (вторая в 2010 году) и Дениз Ван Дам (1 место в полуфинале группы B). Вместо них сыграли Хейке Верхёл (при отсутствии её в 2010 году в финале) и Лаура Тиммерман.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт  (нерабочий)
 Полуфинал группы A
 Полуфинал группы B

2011 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Спортивные соревнования в Заутеланде
Ноябрь 2011 года
Спорт в Нидерландах в 2011 году